Довгердишки  — топоним:

Беларусь 
 Довгердишки — деревня, Погородненский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область
 Довгердишки — деревня, Эйгердовский сельсовет, Ивьевский район, Гродненская область